Песоченское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Песоченское сельское поселение — входит в Карачевский район

Орловская область
 Песоченское сельское поселение — входит в Верховский район

Тульская область
 муниципальное образование Песоченское — до 2013 года входило в Суворовский район.

См. также 
 Песочинское сельское поселение